

Patronyme 

 Adam Lockwood (né en 1981), footballeur anglais ;
 Annea Lockwood (née en 1939), compositrice américaine ;
 Bobby Lockwood (né en 1993), acteur anglais ;
 
 Dicky Lockwood (1867-1915),  joueur de rugby à XV anglais ;
 Didier Lockwood (1956-2018), violoniste de jazz français ;
 Frank Lockwood (1846-1897), avocat et homme politique anglais ;
 Gary Lockwood (1937-), acteur américain ;
 Harold Lockwood (1887-1918), acteur et réalisateur américain ;
 Ingersoll Lockwood (1841-1918), avocat et écrivain américain ;
 James Booth Lockwood (1852-1884), explorateur américain ;
 Lewis Lockwood (né en 1930), musicologue américain ;
 Mike Lockwood (1971-2003), catcheur professionnel américain ;
 Margaret Lockwood (1916-1990), actrice britannique ;
 Normand Lockwood (1906–2002), compositeur américain ;
 Robert Lockwood Jr. (1915-2006), guitariste de blues ;
 Roscoe Lockwood (1875-1960), rameur américain en aviron ;
 Todd Lockwood (né en 1957), illustrateur d’ et de science-fiction ;
 Viktor Lockwood (né en 1992), joueur français de hockey sur gazon ;
 
 William Lockwood (cricket) (1868-1932), joueur anglais de cricket ;
 William Lockwood (aviron) (né en 1988), rameur australien en aviron ;
 Willy Lockwood (1915-2006), contrebassiste français ;
 Wilton Lockwood (1861-1914), peintre américain.

Toponyme

Australie 
 Lockwood, un village du Victoria en Australie près de la ville de Bendigo.

États-Unis 
 Lockwood, une census-designated place située en Californie dans le comté d’Armor ;
 Lockwood, une census-designated place située en Californie dans le comté de Monterey ;
 Lockwood Township est un township du comté de Dade dans le Missouri ;
 Lockwood, une ville du comté de Dade, dans le Missouri.

Groenland 
 Lockwood Island, une île du parc national du Nord-Est du Groenland.

Autres 
 Hiller-Lockwood, pulsoréacteur.